Лежнёв — русская фамилия. Известные носители:
 Лежнёв, Анатолий Петрович (1888—1956) — советский художник и педагог.
 Лежнёв, Исайя Григорьевич (Исай Григорьевич Альтшуллер; 1891—1955) — русский публицист и литературный критик, журналист.
 Лежнёва, Ольга Николаевна (род. 1983) — украинская актриса, телеведущая и модель.

См. также 
 Лежнев